Александр Анатольевич Пешехонов  (род. 13 марта 1979 года) — российский скалолаз. Мастер спорта России международного класса (2001) по скалолазанию. Выдающийся спортсмен РБ (2002).

Биография 
Пешехонов Александр Анатольевич родился 13 марта 1979 года в г. Мелеуз Башкирской АССР.
 
В 2005 году окончил Башкирский институт физической культуры.

Тренировался в ДЮСШ в г. Мелеузе у тренера А.А.Кулагин.

С 2001 года входил в состав сборной команды России по скалолазанию.

Достижения  
 Кубок мира (2002);
 Победитель этапов Кубков мира (5-кратный, 2001—2005);
 Чемпион Европы (2004) и России (2001);
 Бронзовый призёр чемпионата мира (2003);
 Победитель Всемирных игр по неолимпийским видам спорта (2005);
 Серебряный (2003) призёр Кубков мира в общем зачёте;
 Бронзовый призёр  (2001, 2004, 2006)  Кубков мира в общем зачёте;
 Чемпион мира (1998) среди юниоров.

Награды 
Орден Салавата Юлаева (2006).

Ссылки 

Мастера спорта России международного класса
Заслуженные мастера спорта России
Спортсмены Мелеуза